Première course du championnat du monde de vitesse moto 2011, le huitième Grand Prix moto du Qatar, a eu lieu sur le circuit international de Losail, du 17 au . Sa particularité est d'avoir lieu de nuit (heure locale  pour l'épreuve de MotoGP).

Classement des MotoGP

Classement des Moto2

Classement des 125 cm³

Liens externes 
 Classements sur le site officiel

2011
Sport au Qatar en 2011
Qatar
Sport en mars 2011